Die Claro Open Barranquilla 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. September 2016 in Barranquilla stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 610 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 614 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 591 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Barranquilla